«Билет, который лопнул» () — роман Уильяма Берроуза, вторая часть трилогии, куда вошли также романы «Мягкая машина» и «Нова экспресс». Впервые книга была издана в 1962 году издательством Olympia Press, а в 1967 году она вышла в США в издательстве Grove Press. Как и остальные книги трилогии наряду с их «приквелом», романом «Голый завтрак», «Билет, который лопнул» написан в технике cut-up.

Тематика романа является продолжением идей «Мягкой машины» — в ней описывается манипулирование сознанием психическим, электронным, сексуальным, подсознательным и другими способами. Для понимания идей Берроуза данная книга является ключевой — в ней в полной мере разъясняются и основы техники cut-up, и его идея о языке как вирусе. Также в «Билете, который лопнул» Берроуз упоминает свою теорию социальной революции с помощью технологий, позже раскрытую им в эссе «Электронная революция».

Сюжет 

В «Билете, который лопнул» агент Ли продолжает попытки найти и уничтожить методы тайного контроля над сознанием людей, которые использует зловещая организация — «Банда Нова» (), целью которой является уничтожение Земли.

Факты 

 Как и остальные книги трилогии, «Билет, который лопнул» существенно повлиял на становление и развитие жанра киберпанка.
 Методика cut-up получила значительное применение в экспериментальной рок- и электронной музыке. Ей пользовались при написании текстов к своим совместным песням Дэвид Боуи и Брайан Ино. Описанная в «Билете» техника создания аудиозаписей из обрывков других, в соответствии с техникой cut-up, применялась такими музыкантами, как Negativland, Джон Освальд, Дженезис Пи-Орридж.
 Известный диджей DJ Spooky взял себе псевдоним «That Subliminal Kid» в честь одного из членов Полиции Нова. После распада группы Hüsker Dü Грант Харт основал группу The Nova Mob. В честь самой книги назвался вокальный дуэт The Ticket That Exploded.
 Игги Поп в одной из самых своих известных песен, «Lust for Life», использовал строчку из «Билета» — «That’s like hypnotizing chickens».

Примечания

Ссылки 
 «Билет, который лопнул» в Библиотеке Максима Мошкова

Книги по алфавиту
Романы 1962 года
Романы Уильяма Берроуза